Архимандрит Фотий (в миру Аркадий Александрович Романовский; 1822, Москва — 18 октября 1861) — архимандрит Русской православной церкви, член духовно-цензурного комитета в Петербурге.

Биография 
Родился в 1822 в Москве в семье священника.

В 1842 году окончил Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию.

1 августа 1843 года во время обучения в Академии постригся в монашество с именем Фотий, 8 августа рукоположён в иеродиакона, 9 июля 1846 года — в иеромонаха.

По окончании академического курса в 1846 году поступил в Тверскую духовную семинарию наставником по догматическому богословию и помощником инспектора.

В 1850 году был перемещён в Новгородскую духовную семинарию помощником ректора и учителем, а в 1851 году сделан инспектором семинарии.

29 мая 1853 года возведён в сан архимандрита.

28 октября того же года архимандрит Фотий был назначен на должность ректора Полоцкой духовной семинарии, и на него возложены обязанности члена консистории, благочинного монастырей и ревизора подведомых семинарии училищ.

С 10 ноября 1855 года архимандрит Фотий проходил те же, что и в Полоцке, должности в Орле, а в 1858 года назначен членом духовно-цензурного комитета в Петербурге.

В 1861 года он был назначен настоятелем Домницкого (Думницкого) монастыря Черниговской епархии, но в том же году просил увольнения на покой и скончался накануне состоявшегося определения о его отставке. Обширную библиотеку свою он пожертвовал в новгородскую семинарию.

Ссылки 
 

Архимандриты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Персоналии по алфавиту